Aposteanu ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Aposteanu (* 1942), rumänischer Ruderer
 Angelica Aposteanu (* 1954), rumänische Ruderin